Bara sport kan syfta på:

 Bara sport (sång) – en text från 1982 till Mucho gusto av Claes Eriksson 
 Bara sport (TV-program) – ett svenskt frågesportprogram som hade premiär på SVT i juli 2018